Szogadojew – wieś w Tadżykistanie
 Munawwar Szogadojew – radziecki i tadżycki polityk